Мухамедгали Койшибаевич Татимов (1886—1938) — советский казахский партийный и государственный деятель.

Биография 
Родился в 1894 году в ауле Узун-Булак Абралинской волости Каркаралинского уезда Семипалатинской области (ныне — Абралинский район Восточно-Казахстанской области).

В 1910—1918 гг. — батрак, кучер, матрос (г. Омск). Участник восстания рабочих на Ленских золотых приисках (известны в советской истории как «Ленские события 1912 года»).

Один из организаторов революционной борьбы на территории Казахстана. Член Коммунистической партии с 1918 г.

В 1918—1921 гг. — служил в РККА.

В 1932 г. окончил курсы марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) (г. Москва).

В 1921—1922 гг. — военный руководитель Каркаралинского уездного военкомата.

В 1923—1924 гг. — член коллегии Семипалатинского губернского суда, затем член Семипалатинской губернской Рабоче-крестьянской инспекцией.

С ноября 1924 г. по май 1928 г. — Народный комиссар труда КАССР.

С мая 1928 г. по июнь 1930 г. — нарком здравоохранения КазАССР.

В 1932—1934 гг. — председатель Карагандинской областной контрольной комиссии ВКП(б).

В 1934—1937 гг. — член Краевой партийной коллегии Уполномоченного Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Казахстану.

Награждён орден Красного Знамени (1927).

Арестован 10 августа 1937 г. Обвинён по ложному доносу в шпионаже в пользу Германии и Японии одновременно. 28 февраля 1938 года ВК ВС СССР приговорён к высшей мере наказания, расстрелян в день приговора. Реабилитирован 24 ноября 1956 года в связи с отсутствием состава преступления.

Семья 
Супруга Татимова М. К. отбывала срок заключения в АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников Родины) в качестве ЧСИРа — «члена семьи изменника Родины».

Двоюродный брат — Сапаргали Искакович Бегалин — казахский советский писатель.

Сын — Татимов Суниятсен Мухамедгалиевич — заместитель Министра легкой промышленности КазССР.

Родной племянник — Макаш Байгалиевич Татимов — советский и казахстанский учёный-демограф, доктор политических наук. Заслуженный деятель науки Республики Казахстан. Являлся племянником Мухаметгали Татимова (сын родного брата)

Примечания 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Члены КПСС
Народные комиссары Казахской АССР
Министры здравоохранения Казахстана
Расстрелянные в Казахской ССР
Реабилитированные в СССР